«Віконда» — українська компанія з виробництва металопластикових конструкцій з ПВХ (вікон та дверей). Одна з перших компаній з впровадження енергоефективних рішень в області скління.
За даними відділу продажів, компанія «Віконда» в середньому за рік виводить на ринок до 5 пропозицій, основу яких складають склопакети, профільні системи, фурнітура.
Широкий асортимент продукції представлений різними видами скління — склопакетами, додатковими елементами фурнітури та орендованими профільними системами.
На підприємстві працює понад 150 робітників.
Виробничі потужності і головний офіс розташовані в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
З 2008 року розвивається франчайзингова фірмова мережа, географія якої охоплює всі регіони України.
На 2013р число фірмових салонів ТМ «Віконда» налічує 180.
За підрахунками фахівців відділу маркетингу понад 200 000 сімей України замовили вікна в компанії «Віконда». А 90% клієнтів з 28000 опитаних операторами гарячої лінії готові рекомендувати вікна «Віконда».
Програмне забезпечення, у якому працює партнерська мережа компанії, входить до числа найбільш масштабних проектів системи «1С : Підприємство 8» в країнах СНД.
Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти понад 400 тонн профілю в місяць і випускати до 1500 конструкцій на добу.

Історія та досягнення компанії 
2001 Створення невеликого приватного підприємства з виробництва вікон і дверей із ПВХ.
2004 ПП переростає в товариство з обмеженою відповідальністю з зареєстрованою торговою маркою. Компанія демонструє стабільне зростання і прагне вийти на національний ринок.
2007 ТМ «Віконда» відома в більш ніж 50 містах України.
2008 Компанія повністю автоматизує лінію виробництва ПВХ вікон. Випуск високоякісних виробів, без помилок «людського фактора», перетворюється в конкурентну перевагу. Запускає власне корпоративне видання «Час Віконда», брендує трикамерну профільну систему в рамках проекту просування готових віконних рішень .
2009 «Віконда» перемагає у VIII Всеукраїнському конкурсі «Український виробник вікон» і стає лауреатом Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 найкращих товарів України». ТМ присутня на віконному ринку у всіх регіонах країни. Відкрито понад 50 фірмових салонів за схемою франчайзингу по всій Україні. У м. Кривий Ріг починає роботу шоу-рум ТМ «Віконда».
2010 «Віконда» стає переможцем у конкурсах: «100 найкращих товарів України», «Найкращий вітчизняний товар 2010 року». В асортименті з'являються склопакети TERMO tech, ISO tech, CLIMA tech і MULTI tech, а також різні колірні рішення для профілів. Повним ходом йде географічна експансія, компанія присутня в 24 областях України через регіональні представництва. Фірмова мережа нараховує 140 салонів.
2011 Компанія бере участь у виставці «Примус : Вікна. Двері. Профілі» з нестандартним стендом, запускає перший рекламний ролик на каналі «Перший Автомобільний», впроваджує сучасне програмне забезпечення «Віконда Аудит», стає найкращим франчайзером, виводить на ринок вікна, енергоефективність яких прирівнюється до європейської директиви EnEv2012 .
2012 «Віконда» представляє нову версію сайту vikonda.ua, запускає цикл семінарів про технології теплого монтажу, запроваджує інноваційне он-лайн додаток «Віконний навігатор», виводить на ринок енергоефективні двокамерні склопакети серії tech plus і tech euro, а також нову профільну систему «Віконда Котедж». Розширення фірмової мережі до 170 салонів. «Віконда» стає фіналістом конкурсу «100 найкращих товарів України 2012», в номінації «Промислові товари для населення».
2013 Запуск дистанційної системи навчання «Віконда School», розширення продуктової лінійки нової фурнітурою, підключення програми «Віконда Аудит» до мобільних пристроїв, істотне розширення асортименту брендованих товарів он-лайн магазину «Віконда Маркет». Компанія увійшла до асоціації виробників світлопрозорих конструкцій «Учасники ринку світлопрозорих конструкцій і фасадів»
Компанія «Віконда» переможець регіонального етапу конкурсу «100 найкращих товарів України»

Виробництво 
Технічне переозброєння та впровадження сучасних методів обробки, використання автоматичного устаткування, і новітнього програмного забезпечення дозволяють компанії утримувати якість своєї продукції на високому рівні.
Процес виготовлення і виробництва пластикових вікон починається з комп'ютерного моделювання майбутніх конструкцій. Програма для розрахунку вартості пластикових вікон дозволяє формувати ескізи вікон і визначати кількість необхідного для їх виготовлення матеріалу .
Все виробництво можна умовно розділити на три ділянки .
На першій ділянці — заготівельній — обробляється пластиковий і сталевий
профіль, з якого виготовляють контури рам і стулок, а також горизонтальні, вертикальні і косі балки — імпости.

На наступній — фурнітурній ділянці — відбувається процес монтажу імпостів і базових профілів, оснащення рам і стулок деталями фурнітури і складання конструкції .
На ділянці скління здійснюється оснащення конструкції сучасними видами скління — склопакетами.
Компанія використовує автоматичне обладнання, яке дозволяє знизити людський фактор і впровадити сучасні методи обробки. Виробничі потужності компанії дозволяють випускати понад 1500 одиниць продукції на добу .
На підприємстві здійснюється інспекторський контроль за випуском готової продукції, за дотриманням умов зберігання комплектуючих на складах і контроль за упаковкою готової продукції .
Регулярно проводяться випробування продукції на відповідність заявленим характеристикам в незалежних лабораторіях нашої країни і за кордоном.

Профільні системи 
Компанія «Віконда» виробляє металопластикові вікна, двері, балкони та лоджії, офісні перегородки та фасади.
Асортимент продукції характеризується наявністю виробів з брендованих профільних систем: «Віконда Класик», «Віконда Термо» і «Віконда Котедж» і склопакетів трьох серій tech, tech euro і tech plus.
Першою профільною системою, яку компанія «Віконда» забрендувала як гаранта якості, довговічності та надійності готових конструкцій стала трикамерна система «Віконда Класик» у 2009 році.
У 2010 році було запущено виробництво вікон і дверей з застосуванням більш теплою 5- ти камерної профільної системи «Віконда Термо».
Вироби з цих профільних систем у поєднанні з новітніми склопакетами не раз ставали лауреатами різноманітних конкурсів з якості та енергозбереження.

У 2012 році компанія запропонувала ринку вироби з поліпшеною 6-ти камерною профільною системою «Віконда Котедж». Це система рекомендована для скління котеджних будинків, квартир з утепленими стінами, енергоефективних будинків, створених за принципом «passive house».
Компанія виступила ініціатором проведення круглого столу на тему пасивних будинків — 1685 переглядів
Учасниками круглого столу стали:
 Видавець OKNA.ua — Лесьо Андрій Ілліч;
 Голова технічного комітету стандартизації ТК 300 «Світлопрозорі конструкції» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства — Одринський Валентина Олексіївна;
 Директор видання «Віконні технології ®» — Кожевников Сергій Вікторович;
 Випусковий редактор журналу «Вікна. Двері. Вітражі» — Сергій Шовкопляс;
 Комерційний директор порталу про вікна ВІКНА МЕДІА та галузевого центру О.К.Н.А. Маркетинг — Чігодайкіна Ольга.

Склопакети 
Вироби ТМ «Віконда» комплектуються однокамерними і двокамерними енергоефективними склопакетами. Крім цього в асортименті є мультифункціональні, сонцезахисні, броньовані та декоративні склопакети, що мають різні характеристики. У склопакетах серії tech plus і tech euro використовується аргон, що дозволяє підвищити коефіцієнт опору теплопередачі готової конструкції, що особливо актуально в рамках підвищення вимог ДБН до теплової ізоляції будівель.
Особливу увагу компанія приділяє використанню декоративних склопакетів, а саме їх декоруванню архітектурними плівками, шпросами, ультрафіолетовим друком. Крім цього, використовується піскоструминна обробка, а також фактурне скло.

Франшиза 
Політика продажів компанії «Віконда» суттєво відрізняється від інших виробників за рахунок акцентів не так на окремих комплектуючих, а на готовому виробі, разом з обслуговуванням, додатковими сервісами, можливостями і споживчими властивостями.
Збут готової продукції відбувається через фірмову мережу франчайзингових салонів. За підсумками 2011 року «Віконда» була названа найкращим франчайзером України в категорії «Торгівля товарами для дому» асоціацією Франчайзингу України.
Компанія пропонує повний пакет послуг бізнесу «під ключ» — право використання логотипу і корпоративного стилю, національну рекламу у всіх видах ЗМІ, рекламні бонуси і інші важливі переваги.

Інновації 
В основі стратегічного зростання і розвитку компанії лежать інновації, серед яких можна відзначити програмне забезпечення на базі 1С-«Віконда Аудит», інтернет магазин сувенірної та іншої брендованої продукції «Віконда Маркет», он-лайн додаток за вибором вікон і готових рішень «Віконний навігатор», корпоративне видання «Час Віконда», відео майстерня «Віконда CINEMA», та ін.

Примітки 

Підприємства, засновані 2004